Adelia borealis  — вид певчих цикад рода Adelia из семейства Cicadidae (Auchenorrhyncha).

Распространение 
Западная Австралия.

Описание 
Среднего размера певчие цикады. Ширина головы (с глазами) примерно равна ширине мезонотума. Пронотум дорзально параллельносторонний.
Вид Adelia borealis был впервые описан в 1904 году под первоначальным названием Adelia borealis в составе рода Abricta.
Род Adelia был впервые выделен в 2013 году австралийским энтомологом М. С. Моулдсом (M. S. Moulds; Entomology Dept, Australian Museum, 6 College Street, Сидней, Австралия)
.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Певчие цикады
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Животные, описанные в 1904 году